Az ítélet napja (vagy utolsó ítélet), vallási kifejezés, a világ végén bekövetkező isteni ítéletről
Az ítélet napja, 1999-es film
Az ítélet napja, Sebők János könyve